Saint-Ambroix (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Ambroix (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon